Niemcy:
 Langer Berg – góra w Lesie Turyńskim 
 Langer Berg – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Zobacz też:
 Langenberg